|}

Die Bahnstrecke Jerewan–Sotk erschließt den Südosten Armeniens per Bahn. Die Strecke war 207 Kilometer lang, von der heute wieder 128 km von der Harawkowkasjan Jerkatughi betrieben werden.

Geschichte 
Die Strecke wurde in mehreren Abschnitten in russischer Breitspur errichtet und eröffnet: 
 Jerewan Hauptbahnhof – Arabkir: 1957 oder früher,
 Arabkir – Abowjan: 1957,
 Abowjan – Hrasdan: 1960,
 Hrasdan – Sewan: 1962,
 Sewan – Sotk: 1977.
Die gesamte Strecke wurde abschnittsweise zwischen 1962 und 1977 mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert.

In den auf die Unabhängigkeit Armeniens folgenden Konflikten wurde die Strecke im Mai 1991 geschlossen. Erst über zehn Jahre später wurde sie im April 2002 zwischen Jerewan und Schordscha in begrenztem Umfang wieder in Betrieb genommen, es verkehrten während der Sommersaison zunächst Touristenzüge. Der Winterfahrplan 2016 wies ebenso wie der Fahrplan 2018 keinen Verkehr aus.

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Armenien
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm